Diese Liste enthält alle Spiele der australischen Futsalnationalmannschaft der Männer. Bevor die Auswahl zum 1. Januar 2006 zum asiatischen Fußballverband wechselte, spielte sie im ozeanischen Fußballverband.

1–99

100–199 

 2015: Die AFC-Futsal-Meisterschaftsqualifikation ist gleichzeitig die Vorrunde des AFF-Futsal-Cups.

Weblinks 
 http://www.futsalplanet.com/matches/matches-01.asp

Australien
!